Paul Camilleri ist der Name folgender Personen:

* Paul Camilleri (Radsportler) (* 1934), maltesischer Radsportler
 Paul Camilleri (Astronom), australischer Astronom 
 Paul Camilleri (Musiker), englischer Musiker